Ифта́р () — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.

Порядок совершения 

Ифтар начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время.

Разговляться по сунне начинают финиками или водой. Пророк Мухаммад сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдёт фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает».

После совершения ифтара произносятся следующие молитвы (дуа):

 Транскрипция: «Аллаахумма лякя сумту ва ‘аляя ризкыкя афтарту ва ‘аляйкя таваккяльту ва бикя аамант. Йа вааси‘аль-фадли-гфир лий. Аль-хамду лил-ляяхил-лязии э‘аанани фа сумту ва разакани фа афтарт».

 Перевод: «О, Господи, я постился для Тебя (ради Твоего довольства мною) и, используя Твои блага, разговелся. На Тебя надеюсь и в Тебя верю. Прости меня, о, Тот, Чья милость безгранична. Хвала Всевышнему, Который помог мне поститься и накормил меня, когда я разговлялся».

 Транскрипция:«Аллаахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли яй гаффару ма каддамту ва ма аххарту».
 Перевод: «О, Аллах (о, Господи)! Ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошедшие и последующие прегрешения, о, Всепрощающий!»

Примечания

Литература 

 
 
 

Исламские термины